Atenco is de naam van twee plaatsen in Mexico:
 Atenco (gemeente), een gemeente in de Mexicaanse deelstaat Mexico
 San Salvador Atenco, de hoofdplaats van deze gemeente
 San Mateo Atenco (gemeente), een gemeente in de deelstaat Mexico
 San Mateo Atenco, de hoofdplaats van deze gemeente, een voorstad van Toluca